Júlio César Valduga Camargo, ismert nevén Julinho Camargo, (Porto Alegre, 1971. január 12. –) brazil labdarúgóedző.

Julinho eleinte a Grêmio és az Internacional ifjúsági csapatait edzette. A későbbiekben négy éven át visszatér Grêmio-ba 2005 és 2009 között. Első szakmai tapasztalata az RS Futebolban volt. Az Edgar Brasil de Farroupilha és a Veranópolis, majd a Vitóriaben segédedzőjeként, majd később a Falcão, és az Internacional munkatársaként dolgozott. Visszatért Grêmio-ba, hogy az első csapat edzője legyen egy hónapon át, mielőtt elbocsátották volna. 2013/14-ben a Veranópolis, a Ferroviário edzője. 2015 júliusában a Goiás edzője volt.

Források 
Julinho Camargo adatlapja az ogol.com.br oldalon 

1958-ban született személyek
Élő személyek
Brazil labdarúgóedzők
A Brasil de Farroupilha vezetőedzői
A SER Caxias do Sul vezetőedzői
Az EC Novo Hamburgo vezetőedzői
A Grêmio FBA vezetőedzői
A Goiás EC vezetőedzői